Sibyl est un nom propre féminin qui peut faire référence à :

Mythologie 
Une sibylle est, à l’origine dans la mythologie grecque, puis dans la mythologie romaine et au Moyen Âge, une prophétesse, une femme qui fait œuvre de divination. 

Le mot est devenu un prénom féminin dont Sibyl est une variante.

Prénom 
Sibyl est un prénom féminin notamment porté par :
 Sibyl Buck (1972-), mannequin et musicienne américaine ;
 Sibyl Collings Beaumont Hathaway (1884-1974), personnalité anglaise,  seigneur de Sercq de 1927 à 1974 ;
 Sibyl Colefax (1874-1950), architecte d’intérieur et socialite anglaise ;
 Sibyl Moholy-Nagy (1903-1971) historienne de l’architecture et de l’art germano américaine ;
  (1895-1961), barrister (avocate plaidante) australienne ;
 Sibyl Sanderson (1864-1903), chanteuse lyrique soprano américaine.

Arts

Littérature 
 Sibyl Vane, un des personnages principaux du roman Le Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray) d'Oscar Wilde, une comédienne poussée au suicide ;

Musique 
 , groupe français de musique indie rock français originaire de Pau.

Cinéma 
 Sibyl, film français de Justine Triet sorti en 2019.

Divers 
 HMS Sibyl (P217), un sous-marin britannique de Classe S (1931) ;
 , bateau de guerre à vapeur à coque en bois de l’époque de la guerre de Sécession ;
 Sibyl System, le premier système qui juge des individus dans l'anime Psycho-Pass (série d'animation cyberpunk japonaise).

Prénom féminin